Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Paola Suárez 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Assente
 Chanda Rubin (semifinali)

 Silvia Farina (quarti di finale)
 Magüi Serna (quarti di finale)
 Amy Frazier (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Anna Smashnova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Open 1999